

Sigle 
 Carta tecnica regionale
 Certificati del Tesoro Reali (CTR): titoli di stato indicizzati all'andamento del deflatore del PIL emessi nel 1983 in unica emissione, sono di fatto antenati degli odierni BTP€i;
 Click-through rate – indice per misurare il successo di una campagna pubblicitaria online
 Crash Team Racing – videogioco di guida
Commissione Tributaria Regionale

Codici 
 CTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cattle Creek (Australia)

Altro 
 CTR – abbreviazione aeronautica di Control Zone – zona di controllo
 CTR – Counter, modalità di funzionamento dei cifrari a blocchi
 CTR – targa automobilistica della provincia di Toruń (Polonia)